FK Jonava is een voetbalclub uit de  Litouwse stad Jonava. De club werd in 1966 opgericht en was nauw verwant met de chemische fabriek in Jonava. Driemaal werd de club kampioen op het tweede niveau. In 1993 en 1999 verloor de club hierna promotie-degradatie wedstrijden en in 2012 wilde Lietava niet promoveren. Na het kampioenschap in 2015, speelt Lietava in 2016 in de A Lyga. In 2018 degradeerde de club als laatste. De club nam niet deel aan de 1 Lyga 2019 omdat het vanwege financiële redenen geen licentie kreeg.

Historische namen
1966  – Azotas
1968  – Statyba
1970  – Kooperatininkas
1972  – Automobilinkas
1978  – Statyba
1990  – Azotas
1994  – Achema-Lietava
1996  – Lietava
2017  - Jonava

Erelijst
1 Lyga: 1993, 1999, 2012, 2015
2 Lyga zuid: 1992
Eerste divisie SSR Litouwen: 1979

Seizoen na seizoen

Externe link
 Officiële website
 alyga.lt

Jonava (Lietava)